S vremena na vrijeme — музичний альбом гурту Prljavo kazalište. Виданий року лейблом Croatia Records. Загальна тривалість композицій становить 45:52 або 50:38 з реміксом. Альбом відносять до напрямку рок. Альбом здобув національну нагороду Porin в номінації «найкращий рок-альбом».

Список пісень 
 S vremena na vrijeme (5:05)
 Dođi sad Gospode (5:00)
 Stoljeće il' dva (4:10)
 Korak po korak (4:09)
 Laku noć tebi Zagrebe (5:09)
 Nisam ja od pamuka (3:37)
 Sanja (4:17)
 Snen sam kao jutro nedjeljno (6:13)
 Od sveg zla (4:03)
 Sretan Božić gladna djeco (4:09)
 S vremena na vrijeme REMIX (4:46)

Посилання 
 Дискографія Prljavog kazališta 

Альбоми Prljavo kazalište